Diese Aufstellung listet alle offiziell ausgewiesenen Schutzgebiete (Nationalpark, Naturparks und Biotope) in der italienischen Provinz Bozen – Südtirol auf.

Liste

Weblinks 

 Die sieben Naturparks. Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol
 Schutzgebiete mit Rechtsgrundlagen. Schutzkategorie Biotop. Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol
 Landbrowser der Südtiroler Landesverwaltung

Sudtirol